włosek – jedno lub wielokomórkowe, żywe lub martwe wytwory skórki (epidermy) u roślin

Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Włosek – polski pisarz i dziennikarz
 Przemysław Włosek – polski samorządowiec i urzędnik